Roberto Acuña ist der Name folgender Personen:

* Roberto Acuña (Fußballspieler) (* 1972), paraguayischer Fußballspieler
 Roberto Acuña (Basketballspieler) (* 1990), argentinischer Basketballspieler